Sydney Tennis Classic 2022 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Sydney Tennis Classic 2022 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn